La Paz, capital administrativa de Bolívia i també la capital del departament de La Paz 
 La Paz (Colonia), població del departament de Colonia al sud-oest de l'Uruguai
 La Paz (escultura)
 La Paz (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 La Paz (Madrid), barri de la vila de Madrid
 La Paz (Mèxic), capital i la ciutat més gran de l'estat de Baixa Califòrnia Sud 
 La Paz (Uruguai), ciutat de l'Uruguai al departament de Canelones 
 La Paz Fútbol Club, club de futbol bolivià de la ciutat de La Paz